Anything Goes (musical 1934), een musical uit 1934 van Cole Porter
 Anything Goes (Cole Porter song), de titelsong van de musical uit 1934 van Cole Porter
 Anything Goes (1936), een film uit 1936 van Lewis Milestone
 Anything Goes (1956), een film uit 1956 van Robert Lewis
 Anything Goes (2011), een film uit 2011 van Bruno Marino